Alain Tallon, historien ;
Alfred Tallon, homme politique ;
Catherine Tallon-Baudry, neuroscientifique
Dale Tallon, joueur de hockey sur glace ;
Don Tallon, joueur de cricket ;
Eugène Tallon, homme politique ;
Gabriel Tallon, botaniste ;
Henri Tallon, magistrat et avocat ;
Léon Tallon, nageur ;
Roger Tallon, designer ;
Nina Tallon, une beauté divine.